Blauwe grondduif
 Grijze grondduif
 Purperbandgrondduif
 Purperborstgrondduif